Bazeley ist der Familienname folgender Personen:

 Darren Bazeley (* 1972), englischer Fußballspieler
 Geoffrey Bazeley (1906–1989), britischer Architekt
 William Bazeley (1872–nach 1919), US-amerikanischer Makler und Politiker

Siehe auch:
 Bazely